Anabel Medina Garrigues e Klára Zakopalová erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Andreja Klepač e María Teresa Torró Flor hanno sconfitto in finale Jocelyn Rae e Anna Smith per 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Julia Görges /  Katarzyna Piter (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (quarti di finale)

  Lara Arruabarrena /  Sílvia Soler Espinosa (quarti di finale) 
  Aleksandra Panova /  Laura Thorpe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2014
Swedish Open 2014